Doccia 
Doccia 
Doccia nasale
Doccia neurale
Doccia d'emergenza
Porcellana Ginori a Doccia
Villa Ginori a Doccia

Geografia
Doccia – frazione del comune italiano di Savignano sul Panaro in provincia di Modena

Pagine correlate 

Doccio